Rajd Portugalii był 4. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 11–14 kwietnia 2013 roku, a jego bazą było portugalskie miasto Faro. Rajd był także 4. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Rajd wygrał Sébastien Ogier, dla którego była to 10. wygrana w karierze i trzecia z rzędu w sezonie. Drugie miejsce zajął Mikko Hirvonen jadący Citroenem DS3 WRC, a trzecie partner z zespołu zwycięzcy Jari-Matti Latvala, dla którego było to pierwsze podium w sezonie.

W klasyfikacji SWRC najszybszy okazał się Esapekka Lappi jeżdżący Škodą Fabią S2000 – w klasyfikacji ogólnej zajął 10. miejsce.

Wyniki (punktujący zawodnicy)

Odcinki specjalne

Power Stage 
"Power stage" był 52,3 kilometrowym odcinkiem w końcówce rajdu.

Klasyfikacja po 4 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2013
Portugalia
2013 w Portugalii